Vanaf 1967 werden alle stripverhalen van Suske en Wiske uit de ongekleurde reeksen en tweekleurenreeksen van 1945-1966 ingekleurd en heruitgebracht in de Vierkleurenreeks. Het gaat om de Vlaamse ongekleurde reeks, de Hollandse ongekleurde reeks, de Vlaamse tweekleurenreeks, de Hollandse tweekleurenreeks en de Gezamenlijke tweekleurenreeks. Ook de verhalen uit de blauwe reeks werden opnieuw, maar niet in chronologische volgorde, uitgebracht in de Vierkleurenreeks onder de nummers 100, 111 t.e.m. 116 en 150. Tevens werden tekeningen aangepast aan de tekenstijl van de rode reeks en werd ook het aantal bladzijden ingekort. 

De heruitgave van verhalen eindigde in 1974 met nr. 154: Rikki en Wiske in Chocowakije, het allereerste verhaal dat Willy Vandersteen in de Vlaamse ongekleurde reeks uitgaf. Sinds nr. 155, De poezelige poes, verschijnen dus alleen nieuwe verhalen. De enige uitzondering is album nr. 188, De snoezige Snowijt, waarin ook een ouder verhaal is opgenomen: Het vliegende hart. Eén oud Suske en Wiske-verhaal werd nooit in de vierkleurenreeks opgenomen en is enkel beschikbaar in de Strip Klassiek-reeks, de Suske en Wiske Klassiek-reeks en in het Familiestripboek uit 1995: De gekalibreerde kwibus. Ook de Suske en Wiske-verhalen die uit commerciële doeleinden werden getekend en exclusief voor een bepaald bedrijf, zoals De gouden friet, zijn niet in de vierkleurenreeks opgenomen. Sinds 2007 heeft er een coververnieuwing plaatsgevonden onder alle Suske en Wiskes en alle albums hebben nu een ander titelblad. In 2017 vond opnieuw een vormwijziging plaats van de albums. Het formaat werd opgetrokken tot A4. Sindsdien worden de verhalen die t/m nr 300 verschenen niet meer herdrukt in de vierkleurenreeks. Deze verhalen zouden allen worden opgenomen in een nieuwe reeks genaamd Suske en Wiske Classics, maar deze werd al na 28 albums stopgezet.

Albums

Zie ook
 Lijst van verhalen van Suske en Wiske, voor een compleet en chronologisch overzicht van alle verhalen

Suske en Wiske-stripreeks